Dawen He kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xiaowen He, vattendrag, Shandong, 
 Dawen He (vattendrag i Kina), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar